|-
| 140401 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140402 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140403 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140404 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140405 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140406 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140407 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140408 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140409 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140410 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140411 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140412 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140413 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140414 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140415 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140416 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140417 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140418 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140419 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140420 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140421 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140422 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140423 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140424 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140425 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140426 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140427 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140428 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140429 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140430 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140431 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140432 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140433 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140434 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140435 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140436 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140437 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140438 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140439 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140440 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140441 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140442 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140443 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140444 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140445 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140446 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140447 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140448 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140449 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140450 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140451 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140452 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140453 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140454 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140455 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140456 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140457 - ||  || 13 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140458 - ||  || 11 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 140459 - ||  || 12 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140460 - ||  || 12 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140461 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140462 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140463 - ||  || 14 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140464 - ||  || 14 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140465 - ||  || 15 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140466 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140467 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140468 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140469 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140470 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140471 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140472 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140473 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140474 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140475 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140476 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140477 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140478 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140479 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140480 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140481 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140482 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140483 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140484 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140485 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140486 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140487 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140488 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140489 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140490 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140491 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140492 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140493 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140494 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140495 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140496 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140497 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140498 - ||  || 14 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140499 - ||  || 14 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140500 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-